Den Familiennamen Kläber oder Klaeber tragen:

 Friedrich Klaeber (1863–1954), deutscher Anglist
 Gustav Klaeber (1854–1916), deutscher Generalmajor
 Kurt Kläber (1897–1959), deutsch-schweizerischer Schriftsteller, bekannt unter seinem Pseudonym Kurt Held
 Thomas Kläber (* 1955), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Kleber